Niemcy:
 Carsdorf – dzielnica miasta Pegau 
 Carsdorf – dzielnica gminy Wechselburg, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Carsdorf – dawna nazwa gminy Karsdorf, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Zobacz też:
 Karsdorf